Gąska – przysiółek  wsi Maszewko w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko, przy drodze wojewódzkiej nr .

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa słupskiego.

Przypisy 

Maszewko (województwo pomorskie)